Doohan ist der Familienname folgender Personen:

 Hunter Doohan (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler 
 Jack Doohan (* 2002), australischer Automobilrennfahrer
 James Doohan (1920–2005), kanadischer Schauspieler
 Mick Doohan (* 1965), australischer Motorradrennfahrer
 Peter Doohan (1961–2017), australischer Tennisspieler
 Ross Doohan (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Scott Doohan (* 1963), australischer Motorradrennfahrer